Тоу — китайская (钭) и английская () фамилия. Известные носители:

 Тоу Тао (钭　滔) — высокопоставленный чиновник времён начала правления Северной Сун, упоминаемый в Цзычжи Тунцзянь (составитель Сыма Гуан). Уроженец Сучжоу.

 Тоу, Гарри () — американский миллионер, застреливший в 1906 году архитектора Стэнфорда Уайта.
 Тоу, Джон (1942—2002) — британский актёр. 
 Тоу, Уильям () — американский лётчик-ас, герой Первой мировой войны.
  — британская театральная актриса, дочь Джона Тоу.

См. также 
 Сто фамилий
 Toy